Joensuunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joensuunsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 31,29), 
 Joensuunsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 31,19), 
 Joensuunsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Joensuunsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Joensuunsaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar